

Geografia 
 Koprivnica, ciutat de Croàcia, capital del comtat de Koprivnica-Križevci
 Koprivnica, municipi del districte de Bardejov, a la regió de Prešov, a Eslovàquia.
 Altres entitats menors a Bòsnia-Hercegovina, Sèrbia i Eslovènia. Entre elles, Koprivnica al municipi de Novi Pazar, Sèrbia, on va néixer Milunka Savić.

No confondre amb el parònim Kopřivnice, ciutat a Txèquia, a la regió de Moràvia i Silèsia.